Bistum Deventer ist der Name folgender Bistümer in den Niederlanden:

 Bistum Deventer (altkatholisch), altkatholisches Bistum
 Bistum Deventer (römisch-katholisch), römisch-katholisches Bistum